Melrose Park (Florida)
 Melrose Park (Illinois)
 Melrose Park (Nova York)